Slovo Ořechovka může označovat:
 zeměpisný název - vrch
 Ořechovka (České středohoří) (385,7 m) – vrchol ve Verneřickém středohoří v okrese Ústí nad Labem, jižně od Ústí nad Labem
 Ořechovka (Šumavské podhůří) (918,9 m) – vrchol v Prachatické hornatině v okrese Prachatice, severovýchodně od Volar
 Ořechovka (Švihovská vrchovina) (469,4 m) – vrchol v Radyňské pahorkatině v okrese Rokycany, západně od Kornatic

 místopisný název
 Ořechovka – pražská zahradní a vilová kolonie ve čtvrti Střešovice, v městské části Praha 6
 Na Ořechovce - ulice a náměstí v zahradní a vilová kolonii ve čtvrti Střešovice, v městské části Praha 6

 dům
 Ořechovka (dům) – ústřední dům vilové kolonie Ořechovka, v ulici Na Ořechovce čp. 250 

 nápoj
 ořechovka (nápoj) – alkoholický nápoj vyráběný macerováním nezralých vlašských ořechů